Beauman est un patronyme porté par :
 Don Beauman (1928-1955), pilote automobile anglais ;
 Ned Beauman (1985-), écrivain britannique ;